El dólar de las Islas Caimán es la moneda utilizada en el archipiélago de las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar ubicado en el mar Caribe. Está controlado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán desde enero de 1997. Se puso en circulación en mayo de 1972. 

Antes de mayo de 1972, la moneda de las Islas Caimán era la propia de Jamaica que en un primer momento se llamó libra jamaicana para pasar luego a denominarse dólar jamaicano. Entre mayo y agosto de 1972 se abrió un periodo de cambio en el cual tenían curso legal ambos dólares, el de Jamaica y el de Caimán. El 1 de septiembre de 1972 la única moneda con valor legal en el archipiélago era su propio dólar. 

El código ISO para la moneda es KYD.

El dólar de las Islas Caimán tiene una tasa de cambio fija con respecto al dólar estadounidense situado en 1 dólar de Caimán a 1,227 dólares estadounidenses. Aunque generalmente se intercambia con una tasa de 1,25 en las tiendas de las islas.

Finalmente, a fecha de 18 de julio de 2022, es la quinta moneda más valiosa del mundo, por detrás del dinar kuwaití, dinar bareiní, rial omaní y el dinar jordano.

Billetes y Monedas actuales 
Cada dólar de Caimán se divide en 100 centavos. 

Los billetes y monedas con curso legal actualmente son: 

 1 centavo
 5 centavos
 10 centavos
 25 centavos
 $1
 $5
 $10
 $25
 $50 (introducido en 1985)
 $100 (introducido en 1981)

Referencias

Enlaces externos 
 Autoridad Monetaria de las Islas Caimán 
 Tasas de cambio actuales
 AUD
 CAD
 EUR
 GBP
 INR
 NZD
 USD

Monedas del Territorio de Ultramar de Reino Unido
Islas Caiman
Monedas circulantes de América
Islas Caimán